Strohmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef Strohmeier (* 1978), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Fred Strohmeier (1941–1999), österreichischer Journalist und Autor
 Gerd Strohmeier (* 1975), deutscher Politikwissenschaftler
 Klaus Strohmeier (1937–2021), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Rudolf Strohmeier (* 1952), deutscher EU-Beamter
 Walter Strohmeier (1930–2018), Schweizer Handballspieler
 Wolfgang Strohmeier (1913–2004), deutscher Astronom